Osoby:
 Johannes Liessem – niemiecki ksiądz
 Wera Liessem – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Ließem